Rudolf Bibl ist der Name folgender Personen:

* Rudolf Bibl (Komponist) (1832–1902), österreichischer Komponist und Organist
 Rudolf Bibl (Dirigent) (1929–2017), österreichischer Dirigent und Pianist